Gökdemir ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname mit der Bedeutung „jemand, der blauäugig und stark ist“, gebildet aus den Elementen gök (himmelblau) und demir (Eisen).

Namensträger

Familienname 
 Ali Gökdemir (* 1991), deutsch-aserbaidschanischer Fußballspieler türkischer Herkunft
 Ayvaz Gökdemir (1942–2008), türkischer Politiker
 Nazan Gökdemir (* 1980), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Neslihan Gökdemir (* 1970), Gründerin und Vorsitzende des türkischen Energie-Forums

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Doppelname (Vorname)
Familienname
Türkischer Personenname

en:Gökdemir